Отто Матьесон (27 марта 1894, Копенгаген — 19 февраля 1932, Саффорд, штат Аризона) — актёр датского происхождения .

Биография 
Эмигрировав в США, как и его соотечественник Джин Хершолт, снял под его руководством свой первый американский фильм «Золотая тропа» (с Джейн Новак и режиссёром), вышедший на экраны в 1920 году. Затем последовали ещё тридцать три американских немых фильма, последним из которых был фильм Роя Уильяма Нила «За закрытыми дверями» (с Вирджинией Валли и Гастоном Глассом в главных ролях), выпущенный в 1929 году. Среди картин с его участием следует упомянуть «Скарамуша» Рекса Ингрэма (версия 1923 года, с Рамоном Новарро и Элис Терри), «Вретище и алая ткань» Генри Кинга (1925, с Элис Терри и Дороти Себастьян) и «Возлюбленного мошенника» Алана Кросленда (1927, с Джоном Бэрримором и Конрадом Вейдтом).

В трёх фильмах сыграл Наполеона Бонапарта: «Ярмарка тщеславия» Хьюго Баллина (1923, с Хобартом Босвортом и Джорджем Уолшем), «Дама побед» Роя Уильяма Нила (короткометражный фильм, 1928, с Агнес Эйрес и Джорджем Ирвингом) и, наконец, «Наполеоновский цирюльник» Джона Форда (короткометражный фильм, по общему мнению, утерян, 1928), с Фрэнком Райхером и Хелен Уэр в главных ролях), первый звуковой фильм актёра и режиссёра.

Отто Матьесон снялся в двенадцати других звуковых фильмах, последние три из которых были выпущены в 1931 году, включая Beau Ideal Герберта Бренона (с Ральфом Форбсом и Лореттой Янг в главных ролях) и «Мальтийский сокол» Роя Дель Рута (версия с Бебе Дэниэлс и Рикардо Кортесом в главных ролях).

В начале 1932 года Матьесон погиб в автокатастрофе.

Частичная фильмография 
 1920 г. : Золотая тропа Джин Хершолт и Льюиса Х. Мумо : Дик Сандерлин
 1922 г. : Не повезло (Деньги на сжигание) Роуленда В. Ли : граф Векки
 1923 г. :  Виктор Херманн : судья Джордж Джеффрис
 1923 г. : Скарамуш Рекса Ингрэма : Филипп де Вильморен
 1923 г. :  Хьюго Баллин : Наполеон
 1924 г. :  Джордж Д. Бейкер : Дю Кло
 1924 г. : Капитан Блад Альберт Э. Смит и Дэвид Смит : Лорд Джеффрис
 1924 г. : Для жемчужного ожерелья (Безумие тщеславия) Мориса Элви и Генри Отто
 1925 г. : Счастливый воин Джеймса С. Блэктона : Эгберт
 1925 г. : Охотники за спасением Йозефа фон Штернберга :
 1925 г. : Парижская любовь Луи Ж. Гаснье : лидер банды апачей
 1925 г. : Мешковина и Скарлет Генри Кинга : Этьен Фошар
 1926 г. : Желтые пальцы Эммета Дж. Флинна : Карио
 1926 г. :  Роуленд В. Ли : Мартин Декуд
 1926 г. :  Джеймс С. Блэктон : Ханс Крун
 1926 г. :  Арчи Мэйо :Хаган
 1926 г. : Шепчущие провода Альберта Рэя : Альберт Нортон
 1926 г. :  Говард Бретертон : Посланник из Лондона
 1927 г. :  Фред С. Ньюмейер : «Быстрые руки» Фостер
 1927 г. : Любопытное приключение странствующего поэта (Любимый мошенник) Алана Кросленда : Оливье
 1927 г. : Рыцарь-пират (Дорога к романтике) Джона С. Робертсона : Дон Карлос
 1927 г. : Сдача Эдварда Сломана :Джошуа

 1928 г. : Леди Побед Рой Уильям Нил : Наполеон
 1928 г. : The Last Moment (Последний момент) Пола Фейоса
 1928 г. : Невеста из пустыни, Уолтер Лэнг : Кассим Бен Али
 1928 г. : «Наполеоновский цирюльник» Джона Форда : Наполеон
 1928 г. : Женщина из Москвы () Людвига Бергера : Гретч Милнер
 1928 г. :  Алан Кросленд : камердинер
 1929 г. : За закрытыми дверями Рой Уильям Нил : Макс Рэндольф
 1929 г. : Шоу шоу Джона Г. Адольфи : Исполнитель Пиратского номера
 1929 г. :  Уильям А. Зайтер : Себфи
 1930 г. :  (General Crack) Алана Кросланда : полковник Габор
 1930 г. : Золотая заря Рэя Энрайта : Капитан Эрик
 1930 г. : Заговор Кристи Кабанн : Джеймс Мортон / Марко
 1930 г. : "Последний одинокий волк " Ричарда Болеславского : Премьер-министр
 1930 г. : Солдатская игрушка Майкла Кертиса :Герман
 1931 г. Beau Ideal Герберта Бренона : Джейкоб Левин
 1931 г. : Мальтийский сокол Роя Дель Рут : Джоэл Кэйро
 1931 г. :  Альфред Э. Грин :

Ссылки 
 
Актёры Дании